12. Mistrzostwa Azji w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne rozegrane w drugiej połowie lipca 1998 roku w Fukuoce w Japonii.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 

1998
1998 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Japonii
1998 w Japonii
Lekkoatletyka w Fukuoce